Николай Бардовский: Бардовский, Николай Прокофьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5758; 1 декабря 1838.
 Бардовский, Николай Фёдорович (1832—1890) — русский генерал, участник Туркестанских походов.